Cattedrale dei Santi Giacomo e Cristoforo a Corfù
Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo a Bolgheri
Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo a Bosco Gurin (Svizzera)
Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo a Cerro al Lambro
Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo a Craveggia
Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo a Cuna
Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo a Grigno
Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo a Podenzana
Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo a Sambuca Pistoiese